Гидроаэропорт Акутан (),  — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Акутан (Аляска), США. Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)
 Essential Air Service documents (Docket Number 7068) from the Министерство транспорта США:
 Order 2007-3-3: Reselects Peninsula Airways (PenAir) to provide subsidized EAS for two years, beginning May 1, 2007
 Order 2007-1-13: Request for proposals to provide EAS for two years, beginning May 1, 2007
 Order 2005-5-12: Reselects Peninsula Airways (PenAir) to provide EAS for two years, ending April 30, 2007

Аэропорты Аляски